Alfio Molina, né le  à Lugano, est un joueur suisse de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Talent précoce, Alfio Molina fait ses débuts avec la première équipe du HC Lugano, qui évolue alors en 1re ligue, à 15 ans. Il garde pendant plus de 20 ans les buts du club de la Resega, avec lequel il fête trois promotions, une relégation et deux titres de champion de Suisse.

En 1986, alors que le hockey sur glace suisse se professionnalise, Alfio Molina met un terme à sa carrière, tout en se tenant à disposition des .

Carrière internationale 
À 15 ans, le jeune gardien est sélectionné en équipe nationale junior, évoluant contre des adversaires pouvant avoir jusqu'à 4 ans de plus que lui.

Puis arrivent la Nati, dans laquelle il est le seul Tessinois, les championnats du monde et les Jeux olympiques, dont il participera à deux éditions, en 1972 et 1976.

Cette année-là, le cerbère luganais met un terme à sa carrière internationale, à cause de sa paternité.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1964-1965||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1965-1966||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1966-1967||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1967-1968||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1968-1969||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1969-1970||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1970-1971||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1971-1972||HC Lugano||LNA||22|| || || || || || 
|-
|1972-1973||HC Lugano||LNA||22|| || || || || || 
|-
|1973-1974||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1974-1975||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1975-1976||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1976-1977||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1976-1977||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1978-1979||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1979-1980||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1980-1981||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1981-1982||HC Lugano||LNB|| || || || || || || 
|-
|1982-1983||HC Lugano||LNA||33|| || ||5,72|| || || 
|-
|1983-19843||HC Lugano||LNA||40|| || || || || || 
|-
|1984-1985||HC Lugano||LNA||38|| || || || || || 
|-
|1985-1986||HC Lugano||LNA||2|| || ||4,00|| || || 
|-
|1986-1987||HC Lugano||LNA||2|| || ||2,50|| || || 

|1971||||Championnat du monde B||-||-||-||-||-||-||-||Promotion
|-
|1972|| Suisse||Jeux olympiques||2 || || || ||94,0||0||0||
|-
|1972|| Suisse||Championnat du monde||7|| || ||6,43|| || || ||
|-
|1974|| Suisse||Championnat du monde C||6|| || ||0,67|| || || ||Promotion
|-
|1975|| Suisse||Championnat du monde B||-||-||-||-||-||-||-||
|-
|1976|| Suisse||Jeux olympiques||2|| || ||5,50||86,8||0||0||
|-
|1977|| Suisse||Championnat du monde B||-||-||-||-||-||-||-||

Notes et références 

Naissance en avril 1948
Naissance à Lugano
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif tessinois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976